Роџер Федерер је шести пут освојио турнир. У финалу је победио Давида Ферера са 6:3, 1:6, 6:2.

Носиоци

 Новак Ђоковић (треће коло)
 '''Роџер Федерер (победник)
 Станислас Вавринка (четвртфинале)
 Томаш Бердих (друго коло)
 Милош Раонић (полуфинале) 
 Давид Ферер (финале)
 Григор Димитров (друго коло)
 Енди Мари (четвртфинале)

 Ернестс Гулбис (друго коло)
 Ришар Гаске (одустао пре почетка турнира)
 Џон Изнер (треће коло)
 Жо-Вилфрид Цонга (прво коло)
 Роберто Баутиста Агут (друго коло)
 Марин Чилић (треће коло)
 Фабио Фоњини (четвртфинале)
 Томи Робредо ''(четвртфинале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 2014.